Predator – film del 1987 diretto da John McTiernan, il cui titolo si riferisce alla specie aliena Yautja, protagonista del film
 Predator 2 – film del 1990 diretto da Stephen Hopkins
 Predators – film del 2010 diretto da Nimród Antal
Predator – media franchise statunitense basato sul film, con fumetti, romanzi e altri film
Predator – novelization tratta dal film
Predator – videogioco ispirato al film

Predator – serie di romanzi
Predator – album musicale del 1996 della band heavy metal tedesca Accept.
Predator – aereo teleguidato.
Predator – dj hardcore olandese.
FGM-172 SRAW – missile anticarro della USMC

Pagine correlate
The Predator